Rent (musical), um musical da Brodway de Jonathan Larson, dirigido por Michael Greif
 Rent (filme), uma versão cinematográfica de 2005 do musical de mesmo nome, dirigido por Chris Columbus

Desambiguação